Дискриминация людей с ВИЧ / СПИДом или серофобия - это предрассудки, страх, неприятие и стигматизация людей, инфицированных ВИЧ / СПИДом (ЛЖВ; людей, живущих с ВИЧ / СПИДом). Ключевые группы по ВИЧ-инфекции, такие как члены сообщества ЛГБТК +, потребители инъекционных наркотиков и секс-работники, наиболее уязвимы перед лицом дискриминации в связи с ВИЧ / СПИДом. Последствия социальной стигмы в отношении ЛЖВ довольно серьезны, поскольку дискриминация в связи с ВИЧ / СПИДом активно препятствует доступу к скринингу и лечению на ВИЧ / СПИД во всем мире. Более того, эта негативная стигма используется против членов сообщества ЛГБТК + в форме стереотипов, которых придерживаются врачи.

Дискриминация в связи с ВИЧ / СПИДом принимает различные формы, такие как ограничения на донорство крови для групп риска, обязательное тестирование на ВИЧ без предварительного согласия, нарушение конфиденциальности в медицинских учреждениях и целенаправленное насилие в отношении людей, живущих с ВИЧ. Хотя законы во многих странах запрещают дискриминацию в связи с ВИЧ / СПИДом в вопросах жилья, занятости и доступа к медицинским / социальным услугам, ВИЧ-положительные люди во всем мире по-прежнему сталкиваются со стигмой и жестоким обращением. В целом, повсеместная дискриминация в отношении ВИЧ / СПИДа приводит к низкой явке на консультирование и тестирование на ВИЧ, кризисам идентичности, изоляции, одиночеству, низкой самооценке и отсутствию интереса к сдерживанию болезни. Кроме того, насильственные действия против ВИЧ-инфицированных людей или людей, которые считаются инфицированными ВИЧ, могут серьезно затруднить продвижение лечения в ответ на прогрессирование заболевания.

Стигма, связанная с ВИЧ 
Стигма часто усиливается дискриминацией, жестокими действиями и фанатизмом. Стигма в связи с ВИЧ / СПИДом делится на следующие три категории:

 Инструментальная стигма в отношении СПИДа - отражение страха и опасений, которые могут быть связаны с любым смертельным и передаваемым заболеванием.
 Символическая стигма в отношении СПИДа - использование ВИЧ / СПИДа для выражения отношения к социальным группам или образу жизни, которые, как считается, связаны с этим заболеванием.
 Вежливая стигма СПИДа - стигматизация людей, связанных с проблемой ВИЧ / СПИДа или ВИЧ-положительных людей. Стигма, связанная с ВИЧ, очень распространена во всем мире.

Люди, инфицированные ВИЧ, часто подвергаются системной дискриминации и остракизму в своих общинах. В странах как с высоким, так и с низким уровнем доходов люди, живущие с ВИЧ, обычно подвергаются дискриминации на работе, в школе и в медицинских учреждениях. В сочетании с внутренним стрессом эти истолкованные убеждения мешают ЛЖВ чувствовать себя комфортно при получении необходимых медицинских услуг.

Заблуждения о передаче ВИЧ 
Единственный способ передачи ВИЧ от одного человека к следующему — совместное использование определенных жидкостей организма, таких как сперма, кровь и выделения из влагалища, которые вирус использует в качестве среды для попадания в кровоток реципиента; ВИЧ не передается через жидкости, такие как слюна, пот, слезы или моча, поскольку его концентрация недостаточно высока для распространения в этих веществах. Для того, чтобы ВИЧ попал к другому человеку, сперма, кровь или выделения из влагалища должны найти точку входа посредством инъекции, незащищенного секса или во время беременности, так как мать может передать это; можно заразиться вирусом только при прямом контакте с этими жидкостями, например, при открытом порезе на коже, из которого видна кровь.

ЛЖВ не всегда передают вирус кому-то другому при половом акте. деятельность или совместное использование телесных жидкостей; У ЛЖВ не может быть риска передачи, если принимать лекарства , которые снижают количество ВИЧ в кровотоке, что приводит к неопределяемой вирусной нагрузке . PrEP ( Предэкспозиционная профилактика ), с другой стороны, это лекарство, которое используется в качестве профилактической меры против ВИЧ для тех, кто подвержен более высокому риску заражения вирусом, но не лечит кого-то, кто инфицирован ВИЧ; кроме того, это лекарство следует принимать регулярно, чтобы иметь более высокий шанс защиты от ВИЧ, и оно не является одноразовым и не лечит ЛЖВ.

Люди не могут заразиться СПИДом, они инфицированы с ВИЧ, который со временем перерастает в СПИД , если его не остановить; Если у кого-то есть ВИЧ, это не гарантирует, что у него разовьется СПИД. За счет частого приема лекарств, таких как антиретровирусная терапия (АРТ), количество ВИЧ в кровотоке снижается и предотвращает его перерастание в СПИД.

Заблуждения о группах риска 
Многие люди ошибочно полагают, что ВИЧ распространяется исключительно на мужчин-геев, имеющих половые контакты, но, хотя риски выше для мужчин-геев и бисексуалов, заразиться вирусом может любой человек, независимо от его сексуальной ориентации, расы, возраста и т.д. Некоторые формы насилия, такие как детские травмы, изнасилование и сексуальное насилие, могут побуждать людей к небезопасным сексуальным практикам, которые увеличивают их шансы заразиться ВИЧ. В некоторых случаях молодые девушки и женщины, которые переживают эти травмирующие события, становятся секс-работниками или занимаются проституцией, что еще больше увеличивает эти риски, а также способствует развитию СПИДа при отсутствии лечения.

Эти дискриминационные взгляды на ВИЧ -положительные пациенты также сохраняются в медицинской сфере. Исследование, проведенное в 2006 году медицинскими работниками в округе Лос-Анджелес, показало, что 56 процентов медицинских учреждений, 47 процентов акушеров и 26 процентов пластических хирургов незаконно отказались лечить ВИЧ-инфицированного пациента, мотивируя это опасениями по поводу передачи ВИЧ. В целом, эта общественная стигма и дискриминация усугубили недоверие к медицинским работникам среди ВИЧ-положительного населения. Поэтому перед медицинским сообществом лежит этическая обязанность развеять стереотипы и неправильные представления о ВИЧ.

Ограничения на донорство крови для групп риска 
В период с 1970 по 1980 год причиной более 20 000 случаев заражения ВИЧ было приписано зараженная переливание крови. Отсутствие чувствительных методов скрининга крови для выявления ВИЧ привело к введению пожизненного запрета на сдачу крови от мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ ), секс-работники и потребители инъекционных наркотиков , поскольку эти группы населения рассматривались как группы высокого риска заражения ВИЧ. В то время эта политика рассматривалась медицинскими работниками как экстренная мера по предотвращению заражения общего кровоснабжения. Многосторонние учреждения, такие как Всемирная организация здравоохранения , активно продвигали введение пожизненных запретов в усилиях по смягчению последствий ВИЧ-инфекций, связанных с переливанием крови. Этот запрет был принят в США, а также в ряде европейских стран в 1980-х годах.

Запрет на донорство крови, в частности, для МСМ и трансгендерных женщин, вызвал серьезную критику. Члены сообщества ЛГБТК + считают эти законы дискриминационными и гомофобными. Значительная критика ограничений на донорство крови заключается в том, что медицинские работники относятся к сообществу ЛГБТК + как к однородной популяции, которая придерживается аналогичных сексуальных практик и поведения. Однако, как и любая другая группа населения, МСМ сильно различаются по количеству сексуальных партнеров и их вовлеченности в рискованное сексуальное поведение. В целом запрет на донорство для МСМ и трансгендерных женщин еще больше обострил растущее недоверие к медицинской системе в сообществе ЛГБТК +, особенно с учетом истории гомофобии в медицинской профессии . В результате этой политики представители ЛГБТК + почувствовали значительное давление, чтобы скрыть свою сексуальную ориентацию от медицинских работников и медицинского персонала.

Сегодня банки крови используют передовые технологии серологического тестирования с почти 100% чувствительность и специфичность. В настоящее время риск заражения ВИЧ-инфицированной крови составляет 1 случай на 8–12 миллионов доноров, что свидетельствует об эффективности современных технологий скрининга на ВИЧ. Несмотря на эти значительные лабораторные достижения, пожизненный запрет на донорство крови для МСМ сохраняется в некоторых западных странах. Сегодня медицинские организации, такие как Американский Красный Крест и Всемирная организация здравоохранения , весьма критически относятся к этим пожизненным запретам на мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, поскольку эпидемиология ВИЧ в мире резко изменилась. последние 40 лет. В 2015 году лишь 27% новых случаев инфицирования ВИЧ произошли от МСМ. В ответ на эти эпидемиологические данные эксперты в области общественного здравоохранения, медицинский персонал и организации, занимающиеся банками крови, призвали правительства стран реформировать устаревшую политику донорства крови для МСМ.

Растущее общественное давление побудило такие страны, как США. и Соединенное Королевство реформировать свои ограничения на донорство крови для МСМ. В 2015 году Соединенные Штаты заменили пожизненный запрет отсрочкой на 12 месяцев с момента последнего сексуального контакта с МСМ, хотя пожизненные запреты на неопределенный срок остаются в силе для секс-работников и потребителей наркотиков, употребляющих наркотики внутривенно. Несмотря на эти небольшие шаги в правильном направлении, Американский Красный Крест рекомендовал Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дополнительно пересмотреть свою политику, приняв трехмесячный период отсрочки для МСМ. , так как это текущий стандарт в таких странах, как Канада и Великобритания. В целом, по оценкам, полная отмена запрета на донорство крови для МСМ может увеличить общее кровоснабжение в США на 2-4%, что может помочь спасти миллионы жизней. Учитывая нехватку кровоснабжения во время пандемии COVID-19 , ограничения на донорство крови в последнее время стали предметом дальнейшей критики.

Дискриминационная практика в медицинских учреждениях 
Дискриминационная практика в области медицины сильно повлияла на состояние здоровья ВИЧ-инфицированных. В странах как с низким, так и с высоким уровнем доходов было зарегистрировано несколько случаев, когда поставщики медицинских услуг оказывали некачественную помощь или вообще отказывали в ней пациентам с ВИЧ. В исследовании 2013 года, проведенном в Таиланде , 40,9 процента медицинских работников сообщили, что беспокоятся о прикосновении к одежде и личным вещам пациентов с ВИЧ, несмотря на то, что им известно, что ВИЧ не распространяется через такие предметы . В исследовании, проведенном в 2008 году в 90 странах, каждый четвертый человек, живущий с ВИЧ, сообщил, что подвергался той или иной форме дискриминации в медицинских учреждениях. Более того, каждый пятый человек с ВИЧ сообщил, что ему было отказано в медицинской помощи. Еще большее беспокойство вызывает влияние дискриминации в связи с ВИЧ на ВИЧ-инфицированных женщин. По данным исследования 2008 года, каждая третья женщина, живущая с ВИЧ, сообщала о случаях дискриминации, связанной с их сексуальным и репродуктивным здоровьем в медицинских учреждениях.

Еще одна распространенная форма дискриминации внутри в медицинских учреждениях - это раскрытие ВИЧ-статуса пациента без явного разрешения пациента. Во многих странах ВИЧ-положительный статус может привести к социальной изоляции, потере социальной поддержки и снижению шансов на вступление в брак. Таким образом, опасения по поводу возможного нарушения конфиденциальности со стороны медицинских работников создают серьезные препятствия для оказания помощи ВИЧ-инфицированным лицам. В комплексном исследовании, проведенном в 31 стране, каждый пятый человек, живущий с ВИЧ, сообщил о случаях, когда поставщик медицинских услуг раскрывал их ВИЧ-положительный статус без согласия.

Такая дискриминационная практика в области медицины привела к задержке начала Лечение ВИЧ среди ВИЧ-инфицированных. В Нью-Йорке мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, трансгендерные женщины и цветные люди, живущие с ВИЧ, сообщали, что стигма среди медицинских работников является основным препятствием для получения или продолжения лечения в связи с ВИЧ. Исследование, проведенное в 2011 году на уровне сообществ, показало, что наиболее распространенным препятствием для оказания помощи среди ВИЧ-инфицированных является страх стигмы в медицинских учреждениях. ВИЧ-инфицированные люди, испытавшие значительную стигматизацию в связи с ВИЧ, в 2,4 раза реже обращаются за помощью. В настоящее время от 20 до 40 процентов ВИЧ-инфицированных американцев не переходят на режим ухода в течение первых шести месяцев после постановки диагноза. В целом, такое увековечение стигмы в отношении ВИЧ пагубно сказывается на состоянии здоровья ВИЧ-инфицированных людей, поскольку пациенты, которые начинают лечение на поздних стадиях прогрессирования ВИЧ, имеют в 1,94 раза больший риск смерти по сравнению с теми, кто начинает лечение в начале заболевания. диагноз. Таким образом, отсроченное лечение ВИЧ из-за опасений дискриминации может иметь фатальные последствия.

Насилие в отношении людей, живущих с ВИЧ 
Насильственная дискриминация или угроза насилия не позволяют многим людям пройти тестирование на ВИЧ. , что не помогает в лечении вируса. Насилие - важный фактор против лечения людей, больных СПИДом. Когда ЛЖВ, особенно женщины, устанавливают интимные отношения, они, как правило, не в состоянии раскрыть своим партнерам присутствие ВИЧ в их системе из-за страха насилия в отношении них; этот страх мешает им получать финансовую поддержку для прохождения тестирования, лечения и общей поддержки со стороны медицинских работников и членов семьи. Исследование, проведенное с участием ЛЖВ в Южной Африке, показывает, что из 500 участников исследования 16,1% участников сообщили о физическом нападении, при этом 57,7% из них были причинены интимными партнерами, такими как мужья и жены. Имеющиеся данные показывают, что многие участники социально изолировали себя от друзей и семьи, а также избегали обращения за лечением в больницы или клиники из-за растущих внутренних страхов.

Психологическое воздействие дискриминации в связи с ВИЧ 
Люди, живущие с ВИЧ, выработали самоуничижительное мышление и навыки совладания с собой, чтобы справиться с социальными последствиями ВИЧ-положительного диагноза. Общую озабоченность ЛЖВ вызывает вера в то, что у них автоматически разовьется СПИД и они не смогут прожить долгую продуктивную жизнь, как окружающие. Хотя нет лекарства от ВИЧ / СПИДа, АРТ и другие лекарства предотвращают ухудшение и распространение вируса, что позволяет ЛЖВ жить дольше и при этом поддерживать жизнь или семью с людьми. Хотя не все ЛЖВ осведомлены об этих ресурсах, которые могут привести их к депрессивному состоянию ума, связав свое состояние с ранней смертью. В некоторых случаях АРТ может уменьшить чувство тревоги у людей и вызвать другие симптомы, ухудшающие психическое здоровье некоторых ЛЖВ, и их следует принимать по указанию врача; аналогично, прием АРТ по другим рецептам может усугубить эти психические расстройства.

Негативные социальные последствия, такие как стигматизация и дискриминация, имеют серьезные психологические последствия для ЛЖВ: когда человек решает раскрыть свой статус, это может привести к ограниченным возможностям для брака и даже для работы. Это имеет тенденцию к ухудшению психического здоровья этих людей и часто приводит к страху раскрытия информации.

Исследования, проведенные в Южной Африке, показали, что высокий уровень стигмы, с которой сталкиваются ВИЧ-позитивные люди, оказывает серьезное психологическое воздействие. Внутренняя стигма и дискриминация широко распространены в сообществе ЛЖВ, поскольку многие ЛЖВ в Южной Африке винят себя в своей нынешней ситуации. Психологическая поддержка ЛЖВ в некоторых странах мира весьма скудна.

Исследование, посвященное влиянию стигмы на ЛЖВ, пришло к выводу, что более высокий уровень дискриминации в связи с ВИЧ коррелирует с депрессивным состоянием и даже с получением психиатрической помощи в предыдущем году. Симптомы депрессии также коррелируют с повышенным уровнем суицидальных мыслей, тревогой и прогрессированием заболевания. Другое недавнее исследование, в основном сосредоточенное на ВИЧ-позитивных афроамериканских мужчинах, показало, что стигма оказывает сильное влияние на снижение качества жизни этих людей.

Исследования также показали, что люди, живущие в пригородах Соединенные Штаты также испытывают большое количество эмоциональных потрясений. 60% участников, включенных в рандомизированное клиническое исследование, сообщили об умеренном или тяжелом уровне депрессивной симптоматики в Опроснике депрессии Бека . Это связано с тем, что эти участники получают гораздо меньше социальной поддержки, а также из-за высокого уровня стигмы и отторжения в связи с ВИЧ в семьях. Кроме того, по сравнению со своими городскими сверстниками, ЛЖВ, живущие за пределами мегаполисов, испытывают большее одиночество, отсутствие достаточных медицинских и социальных услуг и более высокий уровень дискриминации, что способствует гораздо большему эмоциональному стрессу.

ВИЧ / Неравенство в отношении здоровья из-за СПИДа среди маргинализованных групп 
Эпидемия ВИЧ в США резко эволюционировала за последние 30 лет и широко распространилась в социально маргинализированных и недостаточно представленных сообществах. Статистика показывает, что большинство ВИЧ-инфекций поражают сексуальные меньшинства и цветные сообщества. Например, в 2009 году на афроамериканцев приходилось 44% всех новых случаев инфицирования ВИЧ, при этом они составляли лишь 14% населения США. Точно так же 78% случаев заражения ВИЧ в штате Джорджия происходит среди афроамериканцев, в то время как афроамериканцы составляют лишь 30% от общей численности населения. Hall et al. (2008) выявили разные уровни заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди афроамериканцев (83/100 000 населения) и латиноамериканцев (29/100 000), особенно по сравнению с белыми (11/100 000).

Единственная группа, которая неизменно является при наибольшем риске заражения ВИЧ происходит сочетание сексуальной ориентации и расовой принадлежности; МСМ (мужчины, практикующие секс с мужчинами) - это американцы, наиболее затронутые ВИЧ, и афроамериканские МСМ подвергаются риску заражения ВИЧ в шесть раз большему, чем белые МСМ. Помимо расы и сексуальной ориентации, социально-экономический статус, образование и занятость являются не менее важными факторами, которые исследования связывают с ВИЧ-инфекцией. CDC сообщает, что уровень распространения ВИЧ наиболее высок среди групп, находящихся на уровне бедности или ниже; они также обнаружили, что люди, которые не имеют работы и / или имеют образование ниже среднего, более подвержены ВИЧ-инфекции.

Чтобы помочь ВИЧ-инфицированным получить помощь, первый жизненно важный шаг вращается вокруг тестирования на ВИЧ и ранняя диагностика . Отсроченное тестирование очень вредно и ведет к повышенному риску передачи ВИЧ. В настоящее время существует много проблем, связанных с диагностикой ВИЧ и отсутствием доступных тестов для меньшинств. Исследование, проведенное в 16 городах США, показало, что афроамериканцы с большей вероятностью пройдут тестирование на ВИЧ намного позже, что ставит эту группу в совершенно невыгодное положение с точки зрения доступа к надлежащему лечению. Это проблематично, потому что ВИЧ - это только половина дела: длительная ВИЧ-инфекция может быстро стать диагнозом СПИДа, и это можно предотвратить с помощью раннего и частого тестирования. Считается, что примерно 35–45% людей с диагнозом ВИЧ также болеют СПИДом на момент тестирования. Около половины людей, у которых диагностирован ВИЧ, не получают помощи ни в один конкретный год, что создает риск того, что они подвергают опасности других, пока не получают лечения. Различные исследования показывают, что группы с более низким социально-экономическим статусом и более низким уровнем образования связаны с более низкой приверженностью к лечению . Однако более привилегированные и образованные люди с ВИЧ имеют легкий доступ к качественному медицинскому страхованию и лучшему медицинскому обслуживанию.

Источник 
https://wikiboard.ru/wiki/Discrimination_against_people_with_HIV/AIDS

Фобии